Gaïa Alexia, née en 1987 à Strasbourg, est une autrice française de romance. Après avoir été repérée sur la plateforme communautaire de concours d’écriture Fyctia, elle connaît le succès en librairie grâce à sa saga Adopted Love (publiée chez Hugo & cie, dans le label New Romance). Elle revient par la suite en librairie avec Baby Random, Le Marchand de sable puis Queen Bee.

Biographie

Ses débuts sur des plateformes d’écriture 
Alors qu’elle est toiletteuse canin, Gaïa Alexia partage ses romans avec une communauté grandissante sur la plateforme d’écriture Wattpad. Chaque semaine, elle donne rendez-vous à ses abonnés (24.700 personnes en 2022) pour les « jeudis sacrés », afin de découvrir un nouveau chapitre de son histoire en cours.

Sa première publication en librairie 
Le jury désignant le gagnant du concours est séduit à son tour par l’histoire de Gaïa Alexia, lui permettant de remporter le contrat d’édition promis au vainqueur. En octobre 2017, les deux premiers tomes d’Adopted Love sont publiés en librairie par Hugo Poche. Le public est immédiatement au rendez-vous, la classant dans les meilleures ventes du genre pour une autrice française, dès ses premières semaines de publication.

Gaïa Alexia prend alors la décision de se consacrer pleinement à l’écriture.

Romancière en New Romance 

Avec plus de 100.000 exemplaires écoulés de ses deux premières séries, Gaïa Alexia est l’autrice française la plus vendue en New Romance. Avec plus de 100.000 livres vendus entre 2017 et 2018, elle est une autrice française spécialisée dans ce genre.

En 2021, paraît pour la première fois un texte n’ayant jamais été précédemment diffusé en ligne par l’autrice sur une plateforme d’écriture : Queen Bee. On y suit les aventures d’une Instagrammeuse star, déclarée morte dix ans plus tôt alors qu’elle est tout ce qu’il y a de plus vivante. Le gendarme chargé de mener l’enquête en voyant de toutes les couleurs face à cette héroïne au caractère bien trempé.

Œuvres

2017 

 Adopted Love, tome 1, éditions Hugo Poche 
 Adopted Love, tome 2, éditions Hugo Poche

2018 

 Baby Random, tome 1, éditions Hugo Poche 
 Baby Random, tome 2, éditions Hugo Poche 
 Baby Random, tome 3, éditions Hugo Poche

2019 

 Le Marchand de sable, tome 1, éditions Hugo & cie 
 Le Marchand de sable, tome 2, éditions Hugo & cie

2020 

 Adopted Love, tome 3, éditions Hugo Poche 
 Coffret Adopted Love, illustré, éditions Hugo Poche

2021 

 Queen Bee, éditions Hugo & cie 
 Adopted Love, tome 1 illustré, éditions Hugo Poche 
 Adopted Love, tome 2 illustré, éditions Hugo Poche 
 Adopted Love, tome 3 illustré, éditions Hugo Poche

Références

Liens externes 
 

Naissance à Strasbourg
Naissance en 1987
Romancière française du XXIe siècle